Sumpu (jap. ) bezeichnet:
 den früheren Namen der Stadt Shizuoka
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Sumpu (Han)
 die Burg Sumpu